Obhájcem titulu byl třetí nasazený americko-kazašský pár Vania Kingová a Jaroslava Švedovová, který ve vyrovnaném finále podlehl Američankám a turnajovým čtyřkám Liezel Huberové a Lise Raymondové po setech 6–4, 6–7(7–5), 6–7(7–3).

Nasazené páry 
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Gisela Dulková /  Flavia Pennettaová (3. kolo)
  Vania Kingová /  Jaroslava Švedovová (finále)
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (vítězky)
  Maria Kirilenková /  Naděžda Petrovová (semifinále)
  Sania Mirzaová /  Jelena Vesninová (3. kolo)
  Pcheng Šuaj /  Čeng Ťie (1. kolo)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (čtvrtfinále)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (čtvrtfinále)
  Čan Jung-žan /  Anastasia Rodionovová (1. kolo)
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová (1. kolo)
  María José Martínezová Sánchezová /  Anabel Medinaová Garriguesová (3. kolo)
  Čuang Ťia-žung /  Olga Govorcovová (1. kolo)  Nuria Llagosteraová Vivesová /  Arantxa Parraová Santonjaová (2. kolo)  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (čtvrtfinále)
  Jarmila Gajdošová /  Bethanie Matteková-Sandsová (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

US Open 2011